«Рашидия» — станция Дубайского метрополитена. Конечная станция Красной линии. Одна из 37 наземных станций Дубайского метрополитена. На станции установлены платформенные раздвижные двери.

Станция открыта 9 сентября  года в составе участка «Порт и башня Нахил» — «Рашидия». Своё наименование получила по названию одноимённого квартала, в котором расположена.

Ссылки 
 Наземный транспорт «Рашидии»

Станции Дубайского метрополитена